Garwin ist

der Name folgender Orte
 Garwin (Iowa), im Tama County, Iowa, Vereinigte Staaten

und ist der Familienname folgender Person:
 Richard Garwin (* 1928), US-amerikanischer Experimentalphysiker und wichtiger wissenschaftlicher Berater der US-Regierung